Вутне́-сюр-Кюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 31 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006)

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 243,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вутне-сюр-Кюр на сайті французького Національного інституту географії
 Вутне-сюр-Кюр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вутне-сюр-Кюр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вутне-сюр-Кюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вутне-сюр-Кюр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна